Forcadell peut désigner :

Toponyme 

 , montagne située à Cantallops en Catalogne ;
 , montagne située à La Jonquera en Catalogne.

Patronyme 

  (1963-), footballeur catalan ;
 Carme Forcadell i Lluís (1956-), linguiste et militante politique catalane ;
  (1946-), historien aragonais ;
  (1979-), cycliste valencien ;
  (1800-1866), militaire espagnol ;
  (1982-), athlète catalane.
Patronyme catalan